Dieburg oder Diepurg steht für:

 Dieburg, Stadt in Südhessen
 Burg Alsenborn, Burg in Rheinland-Pfalz, umgangssprachlich auch Dieburg genannt

Name
 Johann von Diepurg († 1440), deutscher Geistlicher, Verfasser der Theologia Deutsch, auch Frankfurter
 Karl von Venningen-Ullner von Diepurg (1866–1914), deutscher Großgrundbesitzer und Sportfunktionär
 Peter Dieburg (* etwa 1420; † 1494), deutscher Geistlicher, Rektor der Brüder vom gemeinsamen Leben
 Ulner von Dieburg, eine der ältesten Adelsfamilien im südhessischen Raum (13. Jahrhundert)